Брисуэла () — фамилия.
 Брисуэла, Исаак (род. 1990) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник клуба «Гвадалахара» и сборной Мексики.
 Брисуэла, Леопольдо (1963—2019) — аргентинский писатель, журналист, прозаик, поэт и переводчик, педагог, певец.
 Брисуэла, Уго (род. 1969) — парагвайский футболист, нападающий.